

Patronyme 

 Jacques Chevallier (1911-1971), industriel et homme politique franco-algérien ;
 Jacques Chevallier (1921-2009), ingénieur militaire du génie maritime et haut fonctionnaire de défense et de sécurité français ;
 Jacques Chevallier (1927-2020), journaliste français, critique de cinéma ;
 Jacques Chevallier (1943-), professeur français de droit public.

Navire 
 Le , bâtiment ravitailleur de forces de la Marine française.